Stillleben steht für:

 Stillleben, Gattung der Malerei
 Stillleben (Film), österreichischer Film von Sebastian Meise (2013)
 Still-Leben Ruhrschnellweg, Leitprojekt der RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas

Gemälde:
 Stillleben mit Rebhuhn und Eisenhandschuhen von Jacopo de’ Barbaris (1504)
 Stillleben mit Käse von  Floris van Dyck (1615/1620)
 Stillleben mit turrones von Juan van der Hamen y León (1622)
 Stillleben mit Süßigkeiten und Glasware von Juan van der Hamen y León (1622)
 Stillleben mit zwei Äpfeln, unbekannter Künstler
 Stillleben mit Kaffeetopf und Blumen, unbekannter Künstler
 Stillleben mit Krug und Birnen, unbekannter Künstler
 Stillleben mit Äpfeln (Jawlensky) von Alexej von Jawlensky (1908)
 Stillleben mit altem Schuh von Joan Miró (1937)

Siehe auch: